De provincie Zuid-Holland
 De afkorting voor Zürich (kanton)
 Het zuidelijk halfrond van de aarde
 De aanspreektitel Zijne Hoogheid

 De taalcode voor de Chinese talen in ISO 639-1